Myliobatis är ett släkte av rockor som beskrevs av Cuvier 1817. Myliobatis ingår i familjen örnrockor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Örnrockor
Myliobatis